

Geografia 
 Poiana Maggiore – comune italiano in provincia di Vicenza
 Poiana – località (non frazione) di Morsano al Tagliamento in provincia di Pordenone
 Numerosi paesi della Romania:
 Poiana – comune del distretto di Dâmbovița
 Poiana – comune del distretto di Galați
 Poiana – villaggio di Ovidiu nel distretto di Costanza
 Poiana Blenchii – comune del distretto di Sălaj
 Poiana Câmpina. comune del distretto di Prahova
 Poiana Cristei – comune del distretto di Vrancea
 Poiana Ilvei – comune del distretto di Bistrița-Năsăud
 Poiana Lacului – comune del distretto di Argeș
 Poiana Mare – comune del distretto di Dolj
 Poiana Mărului – comune del distretto di Brașov
 Poiana Sibiului – comune del distretto di Sibiu
 Poiana Stampei – comune del distretto di Suceava
 Poiana Teiului – comune del distretto di Neamț
 Poiana Vadului – comune del distretto di Alba

 Una catena montuosa nei Carpazi; vedi Poiana Ruscă

 Diverse località della Moldavia, fra cui:
 Poiana – comune del distretto di Ungheni
 Poiana – comune del distretto di Edineț
 Poiana – comune del distretto di Șoldănești

Zoologia

Uccelli 
 Vari uccelli rapaci
 Poiana comune
 Poiana codarossa
 Poiana di Harris
 Poiana delle Hawaii
 Poiana delle Galapagos

Mammiferi 
 Poiana, un genere di mammiferi della famiglia dei viverridi.
 Poiana richardsonii
 Poiana leightoni

Pagine correlate 

 Pojana